Pasko ist der Familienname folgender Personen:

 Dhimitër Pasko (1907–1967), albanischer Schriftsteller und Übersetzer
 Grigori Michailowitsch Pasko (* 1962), russischer Journalist

Siehe auch:
 Pasco
 Pashko